INT est un sigle qui peut signifier :
 Institut national des télécommunications, un ancien nom de l'actuel Télécom SudParis et Télécom école de management ;
 Institut national du travail, la forme abrégée d'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP).

INT est une abréviation qui peut signifier :
 integer (en français, entier), un type de données ;
 INT, en BASIC, une instruction qui permet de garder la partie entière d'un nombre ;
 .int (abréviation de international), un domaine de premier niveau réservé aux organisations et aux traités internationaux ;
 intérieur, l'intérieur d'un ensemble en topologie [noté Int(X)] ;
 INT, en assembleur, une instruction qui permet d'appeler une interruption logicielle.